Matthew Perry (aktor)
 Matthew Perry (oficer)